Гран-при Франции 2003 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 6 июля 2003 года.



Гонка 

|}

 Лучший круг: Juan Pablo Montoya 1:15,512

Ссылки 
 
 
 
 Comments of 2003 France GP (The race)

Гран-при Франции